Minoru Mochizuki (1907-2003), spécialiste japonais des arts martiaux;
 Jun Mochizuki, mangaka japonaise;
 Minetarō Mochizuki (1964-), mangaka japonais ;
 Shinichi Mochizuki (1969-), mathématicien japonais ;
 Takurō Mochizuki (1972-), mathématicien japonais ;
 Keisuke Mochizuki (1867-1941), homme politique et ministre japonais ;
 Chiyome Mochizuki aussi appelée Mochizuki Chiyojo noble japonaise du  siècle créatrice d'un groupe de femmes ninjas;
 Yoshio Mochizuki (1947-2019), homme politique japonais;
 Yumeko Mochizuki, pianiste classique japonaise;
 Kazuhito Mochizuki (1957-), footballer japonais.

Voir aussi 
 le Mochizuki, un destroyer de la classe Mutsuki construit pour la Marine impériale japonaise pendant les années 1920;
 le JDS Mochizuki, un destroyer de classe Takatsuki en service de 1969 à 1999.